Slovo koruna (přes latinské corona – věnec z řeckého κορώνα – věnec, koruna) je polysémní a může mít mnoho významů:

 Měna
 koruna (měna) – platná nebo zaniklá měna v některých evropských státech
  Česká koruna 
  Dánská koruna (Krone)
  Faerská koruna (Króna)
  Islandská koruna (Króna)
  Norská koruna (Krone)
  Švédská koruna (Krona)
 zaniklé měny
  Koruna slovenská resp.  Slovenská koruna
  Estonská koruna (Kroon)
  Grónská koruna (Krone)
  Korunový tolar Rakouského Nizozemí (Kronentaler)
  Rakousko-uherská koruna (Krone/Korona)
  Koruna československá
  Protektorátní koruna – měna platná na území Protektorátu Čechy a Morava
  Maďarská koruna (Korona)
  Rakouská koruna (Krone)
  Fiumská koruna (Corona)
  Lichtenštejnská koruna (Krone)
  Jugoslávská koruna – měna platná na území Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců v letech 1918 – 1920
  Anglická koruna (Crown)
  Britská koruna (Crown)

 Geografická pojmenování
 Koruna (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy
 Zlatá Koruna – obec v okrese Český Krumlov
 Klášter Zlatá Koruna (Sancta Corona) – cisterciácký klášter založený roku 1263 Přemyslem Otakarem II.
 Koruna (Broumovské stěny) – vrchol v Broumovské vrchovině tyčící se nad obcí Božanov
 Koruna (Brdská vrchovina) (837 m) – vrchol v Brdech jihovýchodně od Strašic, na hranici okresu Rokycany a okresu Příbram

 Karlova Koruna – český zámek
 Palác Koruna – palác v Praze
 Křižovatka Koruna – kruhová křižovatka v Hradci Králové

 Různé
 koruna (klenot) – symbol hlavy státu (království), např. Svatováclavská koruna
 koruna (panovník) – synonymum pro panovníka (např. "území patřící Koruně" = panovníkovi, anglicky :en:The Crown)
 koruna (botanika) – koruna květu, pojem z oblasti botaniky
 koruna stromu nebo keře – pojem z oblasti botaniky (dendrologie)
 koruna stavby – věnec (stavebnictví) – stavební konstrukce, zpravidla vrchní část: hráze, zdi, opěrné zdi (tarasu), hradby
 koruna pozemní komunikace – vrchní část pozemní komunikace, tvořená zejména dopravními pásy, případně krajnicí
 koruna (heraldika) – koruna v heraldice
 koruna (hudba) – notová značka označující prodloužení trvání noty
 Koruna (hrušeň) – lidové pojmenování hrušně odrůdy Boscova lahvice, z německého pojmenování Kaiserkrone

Podobné názvy 
 Krouna (nářečně koruna)

Externí odkazy